643 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево (линия неэлектрифицирована), расположена в Ртищевском районе Саратовской области, в 22 км от  районного центра Ртищево, в селе Подгоренка. Через остановочный пункт осуществляются пригородные перевозки пассажиров на Кирсанов, Ртищево,Вертуновскую, Умёт.

История

Деятельность 
 Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 
 о. п. 643 км
 Единая сетевая разметка: 643 км
 О. п. 643 км на карте Саратовской области
  Новое летнее расписание движения пригородных поездов 2011 по ЮВЖД
 Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог. Тарифное руководство N 4. Книга 1

 

Остановочные пункты Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Саратовской области